Casanova kan hentyde til flere artikler:
 Giacomo Casanova – en italiensk eventyrer.

Film 
 Casanova (film fra 1990) – en dansk film fra 1990.
 Casanova (film fra 2005) – en amerikansk film fra 2005.